Saxberg ist

ein Ortsname:
 Saxberg (Hörgertshausen), Ortsteil der Gemeinde Hörgertshausen, Landkreis Freising, Bayern
 Saxberg (Sinzing), Ortsteil der Gemeinde Sinzing, Landkreis Regensburg, Bayern

ein Familienname:
 Lorne Saxberg (1958–2006), kanadischer Journalist